Uptown, un des 77 secteurs communautaires de la ville de Chicago.

Musique

Groupe 
 Uptown, groupe de hip-hop et R&B coréen.

Label 
 Uptown, label américain de hip-hop et R&B ;
 Uptown, label américain de Jazz.

Chanson 
 Uptown, une chanson interprétée par The Crystals en 1962.
 Uptown, chanson de Prince sortie le , sur l'album Dirty Mind.

Album 
 Uptown, album de Billy Taylor sorti en 1960.
 Uptown, album d'André Previn sorti en 1990 ;